Даниэль Рихтер (англ. Daniel Richter; род. 18 декабря 1962, Ойтин, Германия, живет и работает в Берлине и Гамбурге, Германия) — современный немецкий живописец.

Образование 
 1991—1995 Hochschule der Bildenden Künste, Гамбург

Творчество 
В 2000-х Даниэль Рихтер перешел от психоделической орнаментальной абстракции к более аллегорической, хотя не менее психоделической, фигуративной живописи. Он построил своё творчество на крупноформатной энергичной по цвету живописи с политическим подтекстом. Рихтер умело сочетает живописные стили нескольких столетий, используя визуальный архив истории искусства, средств массовой информации и поп-культуры. Образы Рихтер помещает в новый контекст — фантастический и вневременной, его композиции похожи на жутковатый сон, несут ощущение тревоги, нестабильности и насилия.

Персональные выставки 
 2009 Даниэль Рихтер, Contemporary Fine Arts, Берлин, Германия
 2008 «A Major Survey», Denver Art Museum, Денвер, США
 2008 «Die Palette», CAC Malaga Centro de Arte, Малага
 2008 Die Idealisten, David Zwirner, Нью-Йорк
 2008 «Rock und Polizei», Regen Projects, Лос-Анджелес
 2007 «Daniel Richter», Hamburger Kunsthalle, Гамбург; Gemeente Museum, Den Haag / The Hague, NL
 2006 «Daniel Richter», Grimm Fine Art, Амстердам
 2006 «Daniel Richter — Huntergrund», Museum für Gegenwartskunst, Базель
 2006 «Daniel Richter und Uwe Lausen», Contemporary Fine Arts, Берлин
 2006 «Die Peitsche der Erinnerung», с Йонатаном Мезе, Kunsthaus Stade, Stade; E-Werk, Freiburg; Kunstverein Rosenheim, Rosenheim; Helms Museum, Гамбург
 2005 Daniel Richter Contemporary Fine Arts, Берлин
 2005 Daniel Richter Hamburger Kunsthalle, Гамбург
 2004 The Morning After David Zwirner, Нью-Йорк
 2004 Daniel Richter: Pink Flag, White Horse The Power Plant, Торонто
 2003 Hirn Neuer Berliner Kunstverein, Берлин
 2003 Hearn Galerie Benier/Eliades, Athens
 2002 Grünspan, K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Дюссельдорф
 2001 La Cause du Peuple Patrick Painter Inc., Лос-Анджелес
 2001 Billard um halb Zehn, Kunsthalle zu Kiel, Kiel, Германия
 2000 Die Frau; Rock’n’Roll; Tod — Nein Danke! Contemporary Fine Arts, Берлин
 2000 Für Immer Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Бремен
 2000 Je ne suis pas un robot Galerie Ghislaine Hussenot, Париж
 1999 Fool on a Hill Johnen & Schöttle, Кёльн
 1998 Organisierte Kriminalität Contemporary Fine Arts, Берлин
 1997 17 Jahre Nasenbluten Contemporary Fine Arts, Берлин
 1996 Daniel Richter Galerie Jürgen Becker, Гамбург
 1995 Neue Bilde Contemporary Fine Arts, Берлин

Декорации 
 2008 «Herzog Blaubarts Burg», опера
 2008 «Cantata profana — die neun Zauberhirsche»
 1999 «Der grüne Kakadu»

Награды 
 2001 Förderpreis für Junge Kunst, Schleswig-Holstein,
 1998 Otto — Dix — Preisträger, Gera

Публичные коллекции 
 Deutsche Bank, Frankfurt
 Sammlung der Bundesrepublik Deutschland, Мюнхен
 Kunsthalle zu Kiel, Kiel
 Centre Pompidou, Париж
 Hamburger Kunsthalle, Гамбург
 Museum der Bildenden Künste, Лейпциг
 Gemeentemuseum, Den Haag / The Hague, NL

Примечания

Ссылки 
 Работы и информация о художнике на сайте Saatchi Gallery
 Работы и информация о художнике на сайте галереи CFA
 Работы и информация о художнике на сайте галереи David Zwirner
 Работы и информация о художнике на сайте галереи Риджина
 Сайт художника
 Daniel Richter Interview / VIDEO, 28 min.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1962 году
Художники Германии XX века
Художники Германии XXI века
Современные художники Германии